Alamosa ist Ortsname von

 Alamosa (Colorado)
 Alamosa County, Verwaltungseinheit in Colorado

Weiteres:
 (2927) Alamosa, Asteroid
 Alamosa River, Fließgewässer im Conejos County, Colorado
 Alamosa National Wildlife Refuge, Park im Alamosa County, Colorado
 Alamosa Park (Kalifornien), Park im San Diego County
 Alamosa Park (New Mexico), Park im Bernalillo County

im NRHP gelistete Objekte:
 Alamosa County Courthouse, in Alamosa, Connecticut, ID-Nr. 95001149
 Alamosa Post Office, in Alamosa, Connecticut, ID-Nr. 09000544

Siehe auch:
 Alamosa Creek